Catedral de Cuenca puede hacer referencia a:

 Catedral de Cuenca (Ecuador)
 Catedral de Cuenca (España)